Олена Весніна була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки знялася в матчі другого кола проти Естрельї Кабеси Кандели.
Гарбінє Мугуруса виграла свій перший титул WTA в одиночному розряді, у фіналі перемігши Клару закопалову з рахунком 6–4, 6–0.

Сіяні гравчині

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери 
  Сільвія Солер-Еспіноса
  Ан-Софі Месташ

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Hobart International, одиночний розряд
Hobart International 2014